John Trevor (1563–1630)
 John Trevor (speaker) (1637–1717)
 John Trevor (1626–1672)
 John Trevor (1695–1764) – brytyjski arystokrata, 3. baron Trevor
 John Hampden-Trevor (1749–1824) – brytyjski arystokrata, 3. wicehrabia Hampden, 6. baron Trevor
 Beau